Amerikai Egyesült Államok
 Oak Harbor (Ohio)
 Oak Harbor (Washington)